Коллонтай:

 Коллонтай — польский дворянский род.
 Коллонтай, Александра Михайловна (1872—1952) — русская революционерка, государственный деятель и дипломат.
 Коллонтай, Гуго (1750—1812) — общественно-политический деятель польского Просвещения, глава Эдукационной комиссии.
 Коллонтай, Михаил Георгиевич (род. 1952) — русский композитор и пианист.
Коллонтай — село в Марояславецком районе Калужской области.